Al-Kunajtira (Kenitra) – miasto w Maroku
 Al-Kunajtira – miasto w Syrii
 Al-Kunajtira – muhafaza w Syrii